Stazione di Santa Lucia – stazione ferroviaria di Santa Lucia, Slovenia
 Stazione di Santa Lucia di Portorose – stazione ferroviaria di Lucia, Slovenia
 Stazione di Venezia Santa Lucia – stazione ferroviaria di Venezia, Italia